«Похождение призрака» () — испанский фильм режиссёра Хавьера Руиса Кальдеры.

Краткое описание 
Обыкновенный школьный учитель Модесто на самом деле необыкновенен — он умеет видеть призраков. Но эта способность не даёт ему никаких жизненных преференций — он считает себя психически больным, и из-за комплекса неполноценности все его попытки достойно работать терпят крах.

Но внезапно, он находит новую работу, отличающуюся от предыдущих: ему предстоит обучить и выпустить пятёрку учеников, которые уже давно мертвы!
И никому не нужный до этого Модесто становится единственной надеждой для целой школы.

Сюжет 

Фильм начинается за 16 лет до основных событий. Маленький Модесто одиноко стоит на выпускном балу 93-94 года, и не имеет возможности пригласить кого-либо на медленный танец. В этот момент в центре зала появляется девочка, которая приглашает Модесто. Для окружающих происходящее кажется странной шуткой, ведь мальчик танцует в одиночестве посреди зала и целуется с воздухом.
Оказывается всё дело в том, что у Модесто есть паранормальные способности — он видит духи умерших людей, одним из которых и является эта девочка.

Действие переносится в наше время. Теперь Модесто — учитель-неудачник, которого выгоняют изо всех школ, в которых он работает. Он посещает психоаналитика, однако видения привидений продолжают посещать его.

В это время, в школе «МонФорт» начинают происходить странные происшествия, из-за которых из школы увольняются большинство учителей — 9 учителей за последний месяц. В связи с этими событиями в школу прибывает председательница школьного совета для выяснения обстоятельств. Председателю родительского комитета Отеги и директору школы Тине удаётся успокоить её, однако школа теперь на грани закрытия — при условии возникновения новых проблем. В это самое время в школу прибывает Модесто, который принимается на работу в связи с острым недостатком кадров.

В первый же день Модесто обнаруживает, что в школе находятся 5 призраков-подростков. Оказывается, что это призраки учеников погибших при несчастном случае в школе в 1986 году — Анхела, Хорхе, Мариви, Дани и Пинфлой.
Модесто отказывается продолжать работу в школе, однако директор верит ему в том, что он видит призраки погибших учеников. Модесто соглашается помочь избавить от них школу. Благодаря оказанному ему Тиной доверию, у него повышается самооценка и появляется уверенность в себе.

Поначалу Модесто не удаётся найти общий язык с призраками, однако призрак отца психоаналитика объясняет принцип призрачества. Оказывается, призраки не уходят «дальше» потому, что у них были незаконченные дела до их смерти. По всей видимости, пятеро подростков не окончили школу, что им и предстоит сделать. Сперва они считают, что существование в виде призраков имеет массу преимуществ, однако потом приходят к осознанию необходимости развития, в связи с чем принимают предложение окончить школу. Все, кроме Дани. Он отказывается учиться, а также устраивает новое «представление», в связи с чем Отеги решает пригласить председательницу школьного совета на школьный праздник — День Основателя, отмечающийся в честь отца Тины — первого директора «МонФорта». Модесто обещает «выпустить» своих учеников до этого праздника. В это время между Тиной и Модесто начинает возникать взаимное чувство…

В это время, школьники пытаются со своей стороны разобраться в происходящем. Одна из школьниц — Эльса, не боится призраков в отличие от своих товарищей, чем заслуживает внимания со стороны Хорхе. В процессе общения они влюбляются друг в друга. Эльса решает покончить с собой для воссоединения с возлюбленным.

Благодаря ударному труду, ученики заканчивают школу до Дня Основателя, однако это не помогает им покинуть школу. Они обвиняют во всём Модесто, и устраивают в школе «ад». Модесто выгоняют из школы, и вместе с призраком отца психоаналитика он приходит к выводу, что у подростков есть незавершённые дела, не связанные с их «выпуском». Призраки приходят к подобному выводу, и нуждаются в помощи Модесто.

Модесто возвращается в школу, и с помощью своих «учеников» устраивает переворот в школе, завершающийся изгнанием Отеги. Все призраки выполняют свои незавершённые дела и отправляются «дальше». В финале фильма Модесто и Тина танцуют медленный танец и целуются.

Персонажи 
 Анхела — типичный «ботан». Всегда была старостой класса, и училась на отлично. Мечтала участвовать в школьном хоре, однако не могла этого сделать из-за запрета родителей.
 Незавершённый поступок: В день смерти получила по ошибке письмо от парня Мариви, которое не передала ей из-за личной ссоры. Кроме возврата письма, спела на концерте в честь Дня Основателя, чем осуществила свою мечту.
 Хорхе — спортсмен и мачо. Задорный парень, всегда пользовался определённой популярностью у лиц противоположного пола, однако не имел постоянной девушки из-за тонкой душевной структуры.
 Незавершённый поступок: Спасает влюбившуюся в него Эльсу от самоубийства, убеждая её в том, что жизнь прекрасна и достойна того, чтобы её прожить. Обещает ждать её.
 Мариви — распутная девушка, успевшая забеременеть ещё в школе. Очень любит своего парня Чему.
 Незавершённый поступок: Получает от Анхелы письмо, в котором узнаёт, что её парень Чема её бросает. Впоследствии узнаёт, что глава родительского комитета Хосе Мария Отеги — и есть её Чема. Изменяет своё отношение к нему, благодаря чему получает возможность пойти «дальше».
 Дани — хулиган и «крутой парень». Имеет способности к обучению, однако дух бунтарства перевешивает в нём всё.
 Незавершённый поступок: Признаётся, что именно он устроил роковой поджог школы, в котором они все и погибли, чем проявляет определённое мужество, так как он очень боялся пойти не «туда», а в худшее место. На концерте в честь Дня Основателя выставляет дураком Отеги.
 Пинфлой — пьяница и прожигатель жизни. Любит Майкла Джексона. Умер пьяным, и вынужден находиться всегда в таком состоянии.
 Незавершённый поступок: Очень хочет попасть в клуб «Пача». Попав туда, осознаёт никчёмность подобного времяпровождения, обещает никогда больше не пить.

В ролях

Саундтрек

Список композиций

Ссылки 
  
 

Фильмы об обмене телами
Фантастические комедии
Приключенческие фильмы Испании
Фильмы Испании в жанре фэнтези
Кинокомедии Испании
Кинокомедии 2012 года
Фильмы о привидениях
Фильмы Испании 2012 года